Béard-Géovreissiat, antigamente conhecida como Géovreissiat, é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Béard-Géovreissiat apresentava uma população de 865 habitantes, distribuídos por 303 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain